Brunswick Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brunswick Township (Minnesota)
 Brunswick Township (Missouri)
 Brunswick Hills Township (Ohio)